Metoda najmniejszych kwadratów – w statystyce, metoda estymacji i wyznaczania linii trendu.
 Muzeum Narodowe w Krakowie – najstarsze muzeum narodowe w Polsce.